

Cinema 
 Gorilla nella nebbia (Gorillas in the Mist) – film del 1988 diretto da Michael Apted
 La gorilla – film del 1982 diretto da Romolo Guerrieri

Musica 
 Gorilla – album dei Bonzo Dog Doo-Dah Band del 1967
 Gorilla – album di James Taylor del 1975
 Gorilla – singolo di Bruno Mars del 2013
 Gorilla – singolo di Nico Arezzo del 2020
 Il gorilla – brano musicale di Fabrizio De André del 1968, tratto dall'album Volume III
 Gorillaz – gruppo musicale britannico alternative hip hop, fondato nel 1998
 Gorilla – gruppo musicale britannico rock, fondato nel 1998

Zoologia 
 Gorilla – genere di scimmie della famiglia Hominidae

Altro 
 Gorillas videogioco del 1991
 Gorilla – guardia del corpo

Altri progetti